Конечны () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Конечны, Анни (1902—1968) — австрийская оперная певица, сопрано.
 Конечны, Лукаш (род. 1978) — чешский боксёр-профессионал.
 Конечны, Марьян (1930—2017) — польский скульптор, педагог, профессор, ректор Краковской академии искусств.
 Конечны, Хильда (1905—1980) — австрийская оперная певица, лирико-драматическое сопрано.